Ла-Франшви́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Восточный Мезьер. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08180.

Коммуна расположена приблизительно в 200 км к северо-востоку от Парижа, в 90 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 5 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1591 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1028 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 765 были экономически активными, 263 — неактивными (показатель активности — 74,4 %, в 1999 году было 69,7 %). Из 765 активных работали 695 человек (372 мужчины и 323 женщины), безработных было 70 (35 мужчин и 35 женщин). Среди 263 неактивных 95 человек были учениками или студентами, 77 — пенсионерами, 91 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны